Giordani ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Giordani (1914–1992), italienischer Kameramann
 Aldo Giordani (Sportjournalist) (1924–1992), italienischer Sportjournalist
 Brando Giordani (1931–2012), italienischer Fernsehregisseur
 Carloalberto Giordani (* 1997), italienischer Radrennfahrer 
 Claudia Giordani (* 1955), italienische Skirennläuferin
 Giovanni Giordani (1822–1890), italienischer Arzt, Alpinist und Dialektologe
 Giuseppe Giordani (1751–1798), italienischer Komponist
 Leonardo Giordani (* 1977), italienischer Radrennfahrer
 Luigi Giordani (1822–1893), italienischer Kardinal
 Marcello Giordani (1963–2019), italienischer Opernsänger (Tenor) 
 Pietro Giordani (1774–1848), italienischer Schriftsteller und Gelehrter
 Robert Giordani (1907–1981), französischer Filmarchitekt
 Tommaso Giordani (~1730–1806), italienischer Komponist
 Ugo Fabrizio Giordani (* 1956), italienischer Regisseur

Giordani, Werke, Produkte, Unternehmen:
 Giordani (Spielwarenhersteller), italienischer Hersteller von Spielwaren wie Tretautos